The Lost World ist der englische Originaltitel literarischer und filmischer Werke:

 Die vergessene Welt (The Lost World), Roman von Arthur Conan Doyle (1912)
 Die verlorene Welt (1925) (The Lost World), US-amerikanischer Spielfilm von 1925, Regie: Harry O. Hoyt, die erste Verfilmung des Romans von Conan Doyle
 Versunkene Welt (The Lost World), US-amerikanischer Spielfilm von 1960, Regie: Irwin Allen
 Die verlorene Welt (1992) (The Lost World), kanadisch-US-amerikanischer Abenteuerfilm von 1992, Regie: Harry Alan Towers, zog die Fortsetzung Rückkehr in die verlorene Welt (Return to the Lost World) mit sich
 Dinosaurs – Die Vergessene Welt (The Lost World), kanadischer Spielfilm von 1998, Regie: Bob Keen
 Die verlorene Welt (Fernsehserie) (The Lost World), US-amerikanische TV-Serie von 1999, Regie: Richard Franklin
 Die vergessene Welt (2001) (The Lost World), britischer Fernsehfilm von 2001, Regie: Colin Budds

 Vergessene Welt (The Lost World), Roman von Michael Crichton (1995)
 Vergessene Welt: Jurassic Park (The Lost World: Jurassic Park), US-amerikanischer Spielfilm von 1997, Regie: Steven Spielberg, Verfilmung des Romans von Michael Crichton, zweiter Teil der Jurassic-Park-Filme

Siehe auch:
 Die verlorene Welt